Зыря́нка — деревня в Горноуральском городском округе Свердловской области России. Деревня названа в честь живших здесь коми-зырян.

Географическое положение 
Зырянка расположена в пригороде Нижнего Тагила, на левом берегу реки Ямбарка. Деревня находится к северу от Екатеринбурга и в 68 километрах на восток-юго-восток от Нижнего Тагила (по автодорогам в 87 километрах). В 1 километре выше по течению Ямбарки находится плотина небольшого пруда и Южаковский водопад, а ниже по течению реки — соседняя деревня Сизикова.

Население

Ссылки 
http://semantic.uraic.ru/object/objectedit.aspx?object_id=5602&project=1

Примечания 

Населённые пункты Горноуральского городского округа
Населённые пункты на Ямбарке